Boris Smiljanić – dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero
 Branko Smiljanić – ex calciatore e allenatore di calcio serbo
 Ivan Smiljanić – cestista serbo
 Milan Smiljanić – calciatore serbo
 Slaven Smiljanić – ex cestista e dirigente d'azienda croato naturalizzato svizzero